Niemcy:
 Oberried – dzielnica Bogen
 Oberried – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Breisgau-Hochschwarzwald

Szwajcaria:
 Oberried – miejscowość w gminie Köniz w kantonie Berno, w okręgu Bern-Mittelland
 Oberried – dawna nazwa gminy Ried bei Kerzers
 Oberried am Brienzersee – gmina w kantonie Berno, w okręgu Interlaken-Oberhasli

Inne:
 Oberried – klasztor

Zobacz też:
 Oberrieden
 Oberriet